Vue:
 Vue — компьютерная программа трёхмерного моделирования и рендеринга.
 VUE — компьютерная программа, менеджер окон.
 Vue.js — JavaScript-фреймворк